

Geografia

Austria 
Czeska nazwa miejscowości:
 Krems an der Donau

Zobacz też 
 Křemže